Björn Svensson kan syfta på

 Björn Svensson (1944–2007), militär.
 Björn Svensson (född 1986), ishockeyspelare.